Saï Baba de Shirdi, sage et guru indien (1835–1918).
 Sathya Sai Baba, guru Indien prétendant être la réincarnation de Shirdi Saï Baba (1926–2011).
 G.N. Saibaba, enseignant, écrivain et  millitant Indien (1967-).